

Reseña biográfica

Infancia y Juventud 
Manuela Colomina i Agustí nació el 24 de diciembre de 1848 en Os de Balaguer (Lérida). Fue bautizada al día siguiente y recibió la confirmación un año después, el 22 de octubre de 1849.   Sus padres, José Colomina y Rosa Agustí tuvieron siete hijos pero varios fallecieron a temprana  edad. Su familia, que era agricultura, se preocupó de la formación de las hijas.
El gran dolor infantil de Manuela es la muerte de su madre cuando ella cuenta cinco años de edad. Desde ese momento serán sus hermanas, Inés y Rosa, quienes cuidarán de ella. También influye en su crecimiento espiritual el párroco y la participación en las actividades parroquiales, pues forma parte de varias cofradías.

Vocación religiosa 
Sus dos hermanas ingresaron en el convento de las religiosas Concepcionistas de Tremp. Ella sintió nacer también la vocación a la vida religiosa y para ello tuvo que rechazar con firmeza un pretendiente. Alrededor de 1871 conoció a san José Manyanet, a quien tomó como director espiritual. En 1874 entró en el mismo convento de sus hermanas donde el 7 de diciembre de 1874 tomó el hábito de novicia y recibió el nombre de M.ª Manuela de San Tadeo. Por motivos de salud salió en enero de 1875.

El 9 de marzo de 1877 ingresó en las Hijas de la Sagrada Familia en Horta (Barcelona). Era una  congregación recién fundada por san José Manyanet con la aprobación del obispo José Caixal. El 25 de noviembre del mismo año comenzó el noviciado con el nombre de M.ª Encarnación. Un mes después  es destinada a Alguaire (Lérida). Allí permaneció un año y en diciembre de 1878 regresó al Noviciado de San Andrés donde profesó el 23 de abril de 1879. Poco después es nombrada superiora de la Casa Noviciado.

Fidelidad al carisma 
La reforma que vivió el Instituto en 1880 al rechazar la autoridad de san José Manyanet convertiría a la madre M.ª Encarnación Colomina en Cofundadora de la restauración del Instituto de san José Manyanet. Los dos habían sido apartados  del Instituto que había nacido en el capítulo general de Talarn de 1880.  

De 1882 a 1894 madre M.ª Encarnación fue el alma de un grupo de mujeres que deseaban consagrarse a Dios viviendo el carisma recibido a través de san Josep Manyanet. Vivían, llevando una vida religiosa no reconocida oficialmente, en un piso de la calle Santa Ana (Barcelona) esperando que Dios abriera caminos (“que llegara la hora de la Sagrada Familia”).

Cofundadora 
En 1894 el padre José Manyanet, ayudado de madre M.ª Encarnación, en Aiguafreda (Barcelona, diócesis de Vic) restaura su Instituto con el nombre de Hijas de la Santa Casa de Nazaret. La cofundadora es madre M.ª Encarnación. Fue nombrada superiora y ejerció también como maestra de novicias en la casa madre de la Congregación. Durante los cuatro años que madre M.ª Encarnación estuvo en Aiguafreda se realizaron en el noviciado 30 vesticiones y 24 profesiones.
En 1898 asumió la fundación del Col.legi Mare de Déu dels Àngels (Sagrera-Barcelona). Por esas fechas, el Instituto femenino tenía como superior general a su fundador, san José Manyanet y la madre M.ª Encarnación era la priora.

Últimos años y muerte 
El padre Manyanet murió el 17 de diciembre de 1901 y en el Instituto femenino llegó la hora de la prueba para madre M.ª Encarnación Colomina que culminó en la celebración del primer Capítulo General en 1905. Fue destinada al Colegio San José para regresar nuevamente, en 1907, al Col.legi Mare de Déu dels Àngels. Madre M.ª Encarnación, de 1905 a 1916, vivió callada y humildemente dedicada a la oración y al trabajo.

El 24 de noviembre de 1916, durante la celebración de la eucaristía, sufrió un ataque de apoplejía; su situación fue empeorando y falleció piadosamente la madrugada del 27 de noviembre de 1916.

Escritos 
Testamento espiritual

Notas y consejos del P. Manyanet

Epistolario

Referencias

Bibliografía 
Mª Dolors Gaja Jaumeandreu, Sola y fiel. Madre Encarnación Colomina. M.N.Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Barcelona, 1999.

Enlaces externos 

Nacidos en Os de Balaguer
Religiosos de España del siglo XIX
Españolas del siglo XIX
Españolas del siglo XX
Fallecidos en Barcelona